est la formule brute de plusieurs isomères.

 méphédrone, numéro CAS , racémique
 phenmétrazine, numéro CAS , double racémique